Kepler-11c — одна из экзопланет, открытых телескопом «Кеплер».

Характеристики 

Kepler-11c имеет массу  и радиус . Средняя плотность .

Горячий аналог Урана в Солнечной системе, то есть состоит в основном из льдов с примесью каменных пород. На водородно-гелиевую атмосферу приходится 5—10 % массы планеты.

Система Kepler-11
Экзопланеты, открытые телескопом «Кеплер»
Экзопланеты, открытые транзитным методом
Горячие нептуны